Les termes siège de Gravelines ou bataille de Gravelines peuvent faire référence à l'un de ces évènements :

 Prise de Gravelines (1302), Oudard de Maubuisson prend la ville et la saccage.
 Prise de Gravelines (1383), Henri le Despenser prend la ville au début de sa croisade
 Siège de Gravelines (1383), la ville est reprise par les Français.
 Siège de Gravelines (1405), défendue par le comte de Saint-Pol la ville est prise par les Anglais. Elle est rapidement reprise par les Bourguignons.
 bataille de Gravelines (1558), victoire espagnole sur les Français.
 Bataille de Gravelines (1588), victoire anglaise sur l'Invincible Armada.
 Siège de Gravelines (1644), durant la guerre franco-espagnole Gaston d'Orléans prend la ville.
 Siège de Gravelines (1652) : Les Espagnols reprennent Gravelines à la France, pendant la guerre franco-espagnole
 Siège de Gravelines (1658), prise une nouvelle fois par les Espagnols, elle est reprise le  par Henri II de La Ferté-Senneterre et Vauban.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Enceinte de Gravelines

Homonymie de sièges